Un pasaje una calle generalmente estrecha y peatonal, que pasa por debajo o entre varios edificios y enlaza dos o más calles entre sí. Puede referirse a:

 Pasaje Belgrano, en Buenos Aires (Argentina).
 Pasaje Carabelas, en Buenos Aires (Argentina).
 Pasaje Chinitas, en Málaga (España).
 Pasaje de la Esperanza, en Barcelona (España).
 Pasaje Juramento, en Rosario (Argentina).
 Pasaje de Matheu, en Madrid (España).
 Pasaje de la Merced, en Ciudad Real (España).
 Pasaje Monroe, en Rosario (Argentina).
 Pasaje Olaya, en Lima (Perú).
 Pasaje de Porta, en Barcelona (España).
 Pasaje Rodolfo Rivarola, en Buenos Aires (Argentina).

Véase también 

 Callejón
 Pasaje (arquitectura)
 Pasaje cubierto
 Travesía (urbanismo)